First Missionary Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Missionary Baptist Church (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 83001164
 First Missionary Baptist Church (New Bern, North Carolina), NRHP-ID 97000574